Елизабета од Чешке (Праг, 20. јануар 1292- Праг, 28. септембар 1330) је била супруга Јована Слепог. Била је кћерка Вацлава II Пшемисла и Јудите од Хабзбурга.

Породично стабло 

Рођени 1292.
Умрли 1330.
Пшемисловићи